Jesper Nielsen kan syfta på:

 Jesper Laustrup Nielsen (född 1969), kallad "Kasi" eller "Kasi-Jesper", dansk företagare som grundade KasiGroup, och haft inflytande i klubbarna Rhein-Neckar Löwen och AG København
 Jesper Nielsen (tonsättare) (född 1989), svensk tonsättare
 Jesper Nielsen (född 1989), svensk handbollsspelare